Беляк — многозначный термин.

 Беляк — млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных.
 Беляк — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Беляк — феодальное землевладение у мордвы и марийцев.
 Беляк — польский дворянский герб.

Персоналии 
 Беляк, Иван Филиппович (1908—1986) — сибирский краевед, спортсмен.
 Беляк, Константин Никитович (1916—1997) — советский и российский государственный деятель.
 Беляк, Юрий Петрович (1923—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Беляк, Юзеф (1741—1794) — военный деятель Великого княжества Литовского, генерал-майор.

См. также 
 Американский беляк
 Арктический беляк